

Personen 
 David Phillips (1963), Welsh voetballer
 Harry Phillips, veilingmeester bij Christie's, oprichter van Phillips, de Pury & Company.
 Henry F. Phillips (1890-1958), uitvinder van de kruiskopschroef, oprichter van Phillips Electronics Ltd..
 Kevin Phillips (1973), Engels voetballer
 Sam Phillips (producent) (1923-2003), Amerikaanse platenbaas, oprichter van Phillips International Records.
 Sam Phillips (singer-songwriter), geboren Leslie Phillips (1962), Amerikaans singer-songwriter.
 NN Phillips, zoöloog, naamgever van de Mus phillipsi, de "muis van Phillips", in 1912.
 James Phillips, zoöloog, met zijn gezin naamgever van de Congosorex phillipsorum in 2005.
 John George Phillips (1887-1912), marconist van de Titanic
 John Phillips (doorverwijspagina), verschillende naamgenoten.

Toponiemen 
 Phillips (Nebraska), een plaats in de VS
 Phillips (Oklahoma), een plaats in de VS
 Phillips (Wisconsin), een plaats in de VS
 Phillips (rivier), een rivier in West-Australië

Zaken 
 Phillips Academy, een (kost)school in Andover in de Amerikaanse staat Massachusetts, opgericht door Samuel Phillips, Jr. in 1778, de oudste bestaande middelbare school in de Verenigde Staten.
 Phillips de Pury, een veilinghuis, opgericht te Londen in 1796.
 Phillips Cycles, een Brits motorfietsenmerk, actief van de vroege 20e eeuw tot in de jaren 1980.
 Phillips Petroleum Company, opgericht in 1917 door L.E. Phillips en Frank Phillips, met Conoco Inc. gefuseerd tot ConocoPhillips in 2002.
 Phillips Electronics Ltd., een elektronicabedrijf, opgericht door Henry F. Phillips in de eerste helft van de 20e eeuw.
 Phillips-schroef, een kruiskopschroef, Phillips screw in het Engels, gepatenteerd door Henry F. Phillips in 1936.
 Phillips International Records, een platenlabel, dochter van Sun Records, opgericht door Sam Phillips in 1957.

Zie ook 
 Koninklijke Philips, een Nederlandse elektronicamultinational, opgericht 1891.